

Persone 
 David Buko – rugbista papuano
 Andrzej Buko – archeologo polacco

Altro 
 Buko – frazione della città tedesca di Coswig (Anhalt), nella Sassonia-Anhalt, in Germania 
 Buko pie – dolce filippino
 BUKO Pharma-Kampagne – organizzazione farmaceutica tedesca